Сеульский международный марафон — ежегодный марафон, который проходит в Сеуле, Южная Корея. По классификации IAAF имеет золотой статус. История марафона началась в далёком 1931 году, когда в Сеуле впервые прошёл пробег под названием Yeongdeungpo Marathon. Тогда длина пробега составляла 14,5 миль. До 1964 года длина дистанции в разные годы составляла 15 и 16 миль, а с 1964 года стала стандартной — 42 195 метров. Марафон не проводился с 1941 по 1953 год из-за Второй мировой и Корейской войн.

Старт и финиш марафона находятся возле Олимпийского стадиона. Наряду с основной дистанцией, проводится полумарафон и забеги на 5 и 10 километров.

В 2014 году марафон состоялся 16 марта. Победитель у мужчин и женщин получили денежный приз в размере 80 000 долларов США. Также, в случае установления мирового рекорда, победитель у мужчин получает 500 000$, а у женщин 300 000$, однако рекордов установлено  не было.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Маршрут дистанций

Марафоны Республики Корея
Международные спортивные соревнования в Сеуле
Мероприятия, регулярно проводимые с 1931 года